Als Stadtwurst bezeichnet man:

fränkische Wurstspezialitäten, siehe Nürnberger Stadtwurst
als Synonym Fleischwurst, siehe Lyoner